Kula může znamenat:
 Kula (etnografie) – rituál výměny darů v Melanésii
 Kula (Bulharsko) – město ve Vidinské oblasti v Bulharsku
 Kula (Srbsko) – město v západní Vojvodině v Srbsku
 Kula (hora) – hora v Chorvatsku, nejvyšší vrchol pohoří Velika Kapela a regionu Gorski Kotar
 záliv Kula na Šalomounových ostrovech, kde se 6. 7. 1943 odehrála bitva v zálivu Kula
 Kula (řeka) – řeka ve Vologdské a Archangelské oblasti, přítok Vagy
 nářečně koule
příjmení
 Dainis Kūla – sovětský a lotyšský atlet oštěpař, olympijský vítěz
 Karel Kula – český fotbalista, reprezentant
 Luděk Kula – český pracovník ve vězeňství, bývalý generální ředitel Vězeňské služby ČR
 Vlastimil Kula – český fotbalista

Související články 
 Jarcovská kula – pískovcové skalisko v Jarcové u Vsetína;
 Kula Norinska – vesnice a opčina v západním Chorvatsku;
 Kula Kangri – nejvyšší hora Bhútánu.
 Kula (Prekornica) – nejvyšší hora pohoří Prekornica v Černé Hoře
 Obština Kula – jednotka územní samosprávy ve Vidinské oblasti v Bulharsku
 Opština Kula – jednotka územní samosprávy v západní Vojvodině v Srbsku

Externí odkazy